Møllebæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Møllebæk (Halk Sogn) – et vandareal i Halk Sogn, Haderslev Kommune
 Møllebæk (Dejbjerg Sogn) – et vandareal i Dejbjerg Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Møllebæk (Tjæreborg Sogn) – et vandareal i Tjæreborg Sogn, Esbjerg Kommune
 Møllebæk (Brønderslev og Hjørring Kommune) – et vandareal i Jerslev Sogn og Vrejlev Sogn – Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune
 Møllebæk (Hammel) – et vandareal ved Hammel, Favrskov Kommune
 Møllebæk (Rask Mølle) – et vandløb der løber fra Rask Mølle i Hedensted Kommune til Bygholm Å
 Tyskland
 Møllebæk (Slesvig) – mindre vandløb i Slesvig by i Sydslesvig